Suusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Suusaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (14 ha)
2. Suusaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
3. Kuottuunsaari, ö, Norra Karelen, Pielisen Karjala,  (1 ha)
4. Suusaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,39, long 30,63),  (20 ha)
5. Suusaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 29,05),  (1 ha)
6. Suusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (13 ha)
7. Suusaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (1 ha)
8. Suusaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar